Giobbe Covatta – pseudonimo di Gianni Maria Covatta, comico, attore, scrittore e politico italiano
 Luigi Covatta – politico e giornalista italiano